Ластовцы — название населённых пунктов на Украине:

 Ластовцы — село в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.
 Ластовцы — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.